Die Abkürzung SWPA steht unter anderem für:

 Southwest Pacific Area, alliiertes Kommando im Pazifikkrieg
 Sony World Photography Awards, seit 2008 stattfindender internationaler Fotografiewettbewerb

Abkürzung